A Recopa Africana de 1975 foi a primeira edição do torneio, organizada pela CAF em que participava os vencedores das copas nacionais filiados à CAF, e contou com a participação de 15 equipes.

O Tonnerre de Camarões venceu a final sobre o Stella da Costa do Marfim para ser coroado como o primeiro campeão do torneio.

Clubes Classificados

Primeira Rodada

|}

Notas
 O Fortior Mahajanga de Madagascar entrou diretamente nas quartas de finais.

Quartas de finais

|}

Notas
1O jogo foi abandonado aos 70 minutos, quando Tonnerre Yaoundé teve a vantagem por 3 a 0, depois que Al Ittihad deixou o jogo devido a reclamações contra o árbitro; a classificação  foi passada ao Tonnerre Yaoundé . 
2O Mahajanga Fortior deixou o torneio.

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Ligações externas
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana